Andriy Oleksandrovich Dikan (en ukrainien : Андрі́й Олекса́ндрович Дика́нь), né le  à Kharkiv en Ukraine, est un footballeur international ukrainien. Il jouait au poste de gardien de but.

Biographie

Carrière en club

Carrière internationale 
Le , il reçoit sa première sélection en équipe d'Ukraine, lors du match Norvège - Ukraine à Ullevaal Stadion (victoire 0-1).

Statistiques

En club

En sélection nationale

Liens externes 
 

Footballeur international ukrainien
Joueur du SKA-Khabarovsk
Joueur du Kouban Krasnodar
Joueur du Tavria Simferopol
Joueur de l'Akhmat Grozny
Joueur du FK Spartak Moscou
Joueur du FK Krasnodar
Gardien de but au football
Naissance à Kharkiv
Naissance en juillet 1977